Das Autumn Moon war ein zwischen 2015 und 2019 stattfindendes schwarzes Musikfestival, welches jährlich im Oktober in Hameln durch die Eventagentur Panem et Circenses veranstaltet wird. Nach einer Ankündigung vom April 2022 soll das Festival „in der bekannten Form nicht mehr stattfinden“.

Hintergrund 
In den drei Tagen des Festivals wird dem Besucher neben Dutzenden Konzerten auch ein Rahmenprogramm mit einem Mittelaltermarkt, einem Band-Contest, Lesungen, Workshops und nächtens ein Disko-Programm geboten.

Veranstaltungsorte 
Hauptsächlicher Austragungsort ist die Rattenfänger-Halle, wo die Headliner auftreten. Direkt davor siedelt der Mittelaltermarkt Mystic Halloween Market und ein weiteres Konzertzelt. Einige Hundert Meter die Weser entlang befindet sich das Kultur- und Kommunikationszentrum Sumpfblume, wo Konzerte und teils auch Lesungen stattfinden. Des Weiteren liegt am Weserufer auch ein Schiff vor Anker, auf welchem Konzerte und Lesungen stattfinden. Ein paar Hundert Meter statteinwärts liegt das Papa Hemingway in dem von 2017 bis 2018 auch Konzerte und Lesungen gegeben wurden.

2020 wurde das Festival aufgrund eines pandemiebedingten Hygienekonzepts in Form einer Fan Edition vorübergehend in das „Kulturhaus BO“ nach Asendorf in der Nähe von Bremen verlegt.

Lineup 
 2015: And One, Deine Lakaien, Beyond the Black, Tanzwut, Leaves’ Eyes, Megaherz, Omnia, Clan of Xymox, Diorama, In Strict Confidence, Dope Stars Inc., Qntal, Euzen, Trollfest, Harpyie, Lyriel, Serenity, Tying Tiffany, Cadaveria, Schwarzer Engel, Cesair, Dunkelschön, Cultus Ferox, Nachtgeschrei, Dark Diamonds, NoyceTM, Laura Carbone, Monica Jeffries, A Projection, TÜSN, Me the Tiger, Rabbit at War, Ye Banished Privateers, Ravenscry, Impius Mundi, Waldkauz, Tibetréa, Mythemia, Diabulus in Musica, Melted Space
 2016: Zombie Boy, Lacrimas Profundere, Shawn James & The Shapeshifters, Essence of Mind, Cabaret Bizarre, Crematory, Welle: Erdball, Das Ich, Christian Death, Whispers in the Shadow, apRon, Circus of Fools, MINE-music, Eisfabrik, Moonspell, The Dolmen, FolkNoir, TÜSN, XTR HUMAN, Lolita KompleX, Visions of Atlantis, Xandria, The Moon and the Nightspirit, Elvellon, The Invincible Spirit, No More, Heimatærde, Ignis Fatuu, Ingrimm, Legend, Elmsfeuer, MacCabe & Kanaka, L’Âme Immortelle, Ost+Front, End of Green, Spielbann, Vogelfrey, Excrementory Grindfuckers, Other Day, She Past Away, NamNamBulu, Torul, NRT, nihiling, Slave Republic, Oberer Totpunkt, NoyceTM, Florian Grey, Ye Banished Privateers
 2017: Front 242, Joachim Witt, Kite, Celtica Pipes Rock!, Herzleid, Beyond Obsession, The Bollock Brothers, Red Zebra, Stoneman, Drescher, Inkubus Sukkubus, Black Magic Fools, The O’Reillys and the Paddyhats, Vlad in Tears, Irdorath, Microclocks, Burn, Mary Hart Attack, Fuchsteufelswild, MacCabe & Kanaka, Waldkauz, Brigada Pirata, Barbar'O'Rhum
 2018: Covenant, Diary of Dreams, Coppelius, SITD, Leæther Strip, Dool, The Godfathers, And Also the Trees, Grausame Töchter, Eisfabrik, Tyske Ludder, Prager Handgriff, The Essence, Other, Maerzfeld, Die Kammer, Schattenmann, Breath of Life, Sinheresy, Veytstanz, Oro, Dragol, Dein Ernst, Koj, Zoon Politicon, Vagabundis
 2019: Sólstafir, COMA ALLIANCE, Merciful Nuns, Frozen Plasma, Priest, Unzucht, Rome, God Module, Vlad in Tears, Burn, Microclocks, Illuminate, Forgotten North, Patient, Patient, The Dark, Corlyx, NACHTSUCHER, Peter Wolff, Ye Banished Privateers, The Mescaline Babies, Monsieur Pompier's Travelling Freakshow, Tibetréa, MacCabe & Kanaka, Project Pitchfork, Heilung, Goethes Erben, Das Ich, Nachtmahr, Alcest, Solitary Experiments, Pink Turns Blue, OMNIMAR, Kowalski, Irfan, The Shiver, Girls Under Glass, Cellar Darling, V2A, Dark Side Eons, Snow White Blood, RROYCE, QFT, EmBRUN, C-LEKKTOR, VV & The Void, Cygnosic, SIVA SIX, The Sigourney Weavers, Tibetréa, MacCabe & Kanaka
 2020 (Fan Edition): Beyond Obsession, Unterschicht, Toal, Heimatærde, Vlad in Tears, System Noire, Lutz Drenkwitz, Zoodrake
 2021 (Tribute Edition): Harpyie, Tanzwut, System Noire, XTR HUMAN, The Arch, Eric Fish & Friends, Goethes Erben, MacCabe & Kanaka, Faun, Me the Tiger, Je t'aime, NoyceTM, Frozen Plasma, Vera Lux, Fuchsteufelswild, Minusheart, Bragolin, Versus Goliath, Clan of Xymox, Comes Vagantes, Oswald Henke

Weblinks 
 Offizielle Autumn Moon Website

Einzelnachweise 

Musikfestival in Deutschland
Dark-Music-Festival
Erstveranstaltung 2015
Veranstaltung im Landkreis Hameln-Pyrmont
Kultur (Hameln)